Sergei Abramow (russ. Сергей Абрамов) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexandrowitsch Abramow (* 1944), sowjetischer Schriftsteller 
 Sergei Jegorowitsch Abramow (* 1956), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Michailowitsch Abramow (* 1959), russischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Sergey Abramov (Schiff), tschechoslowakisches Kreuzfahrtschiff